Federica de Mecklemburgo-Strelitz (3 de marzo de 1778 - 29 de junio de 1841) fue Reina consorte de Hannover, como esposa del Rey Ernesto Augusto I de Hannover (también era su prima).

Biografía 

Era la quinta niña y el séptimo hijo del duque Carlos II de Mecklemburgo-Strelitz y su esposa, la landgravina Federica Carolina Luisa de Hesse-Darmstadt, nieta del landgrave Luis VIII de Hesse-Darmstadt.

Matrimonios y descendencia 
 
Federica contrajo matrimonio en tres ocasiones, teniendo descendencia de todos ellos.

Por primera vez, contrajo matrimonio con el príncipe Luis Carlos de Prusia (cuñado de su hermana Luisa) el 26 de diciembre de 1793 en el Palacio Real de Berlín. Tres años después, él falleció de difteria. Tuvieron tres hijos:

 Federico Guillermo Luis de Prusia (1794-1863).
 Federico Guillermo Carlos Jorge de Prusia (1795-1798).
 Federica Guillermina Luisa Amalia de Prusia (1796-1850).

En segundas nupcias, se casó con el príncipe Federico Guillermo de Solms-Braunfels. El matrimonio no fue feliz, aunque el príncipe nunca quiso divorciarse. Fueron sus hijos:

 Sofía de Solms-Braunfels (1799-1799). Muerta poco después de nacer.  
 Federico Guillermo de Solms-Braunfels (1800-1800). Muerto poco después de nacer.  
 Federico Guillermo Enrique Casimiro Jorge Carlos Maximiliano de Solms-Braunfels (1801-1868). 
 Augusta Luisa Teresa Matilde de Solms-Braunfels (1804-1865). 
 Una hija (n. muerta, 1805).
 Alejandro Federico de Solms-Braunfels (1807-1867). 
 Federico Guillermo Luis Jorge Carlos Alfredo Alejandro de Solms-Braunfels (1812-1875). 

Se casó por tercera vez, por poderes, el 29 de mayo de 1815 en Neustrelitz con su primo hermano, el príncipe Ernesto Augusto de Hannover, futuro rey de Hannover. La ceremonia formal de matrimonio se llevó a cabo, con ambas partes presentes, en Carlton House, Londres, el 29 de agosto del mismo año. La reina Carlota se opuso al enlace debido a que su nuera era también su sobrina y a que había tenido 2 matrimonios anteriores y un total de 9 hijos (más una nacida muerta) de ambas uniones. De su enlace, los duques de Cumberland tuvieron 3 hijos:

 Federica (n. muerta, 27.1.1817).
 Una hija (n. muerta, IV.1818).
 Jorge V Federico Alejandro Carlos Ernesto Augusto (Berlín, 27 de mayo de 1819 - París, 12 de junio de 1878), rey de Hannover al suceder a su padre.

Órdenes 
 Dama de la Orden de Luisa. (Reino de Prusia).

Ancestros

Referencias 

Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Princesas de Alemania del siglo XIX
Consortes de miembros de la casa de Hannover
Casa de Solms
Consortes de miembros de la casa de Hohenzollern
Damas de la Orden de Luisa
Duquesas británicas por matrimonio
Nacidos en Hannover
Reinas consortes de Alemania
Reinas consortes del siglo XIX
Princesas de Hannover por matrimonio